Klub Polityczny „Ekogłasnost” (Политически клуб „Екогласност”) – bułgarska centrolewicowa partia polityczna, założona w 1990
 Narodowy Ruch „Ekogłasnost” (Национално движение „Екогласност”) – bułgarska prawicowa partia polityczna, założona w 1991
 Niezależne Stowarzyszenie „Ekogłasnost” (Независимо сдружение „Екогласност”) – bułgarska organizacja polityczno-ekologiczna, utworzona w 1989